Stereochilus – genere di piante della famiglia Orchidaceae
Stereochilus – genere di anfibi della famiglia Plethodontidae